Nacho peut désigner :
 Nacho (1967-), footballeur espagnol ;
 Nacho (1990-), footballeur espagnol ;
 Nacho, plat culinaire américain ;
 En espagnol, hypocoristique du prénom Ignacio (Ignace en français) ;
 Nacho, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2015.

Prénoms